Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 288001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 10 lutego 2003 do 12 października 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

288001-288100

288101-288200

288201-288300

288301-288400

288401-288500

288501-288600

288601-288700

288701-288800

288801-288900

288901-289000

Przypisy 

Lista planetoid 288001-289000